Os Leões Santarém é uma equipa de futebol da cidade de Santarém, Portugal.

História
O Sport Grupo Scalabitano “Os Leões” foi fundado em Santarém, em 8 de dezembro de 1911, por um grupo de jovens estudantes. 

Em 1921, por ocasião do 10.º aniversário do clube, pela notícia do jornal “Correio da Estremadura” sabe-se que “Os Leões” possuíam já campo de futebol próprio. Tratava-se de um campo de jogos pelado, como quase todos à época, construído em terreno arrendado à família de António Abreu, localizado no limite urbano sudeste da cidade de Santarém, numa zona conhecida por “trás dos quintais”, com capacidade para alguns milhares de espectadores, a grande maioria lugares de pião.

O clube, habitualmente designado por “Leões de Santarém”, ou só “Leões”, adotou como emblema o escudo bipartido amarelo escuro e branco, com um leão rompante, “de sua cor”, armado de preto ou todo preto.

Estabeleceram desde cedo “Os Leões” grande rivalidade futebolística com outro carismático clube da cidade de Santarém, o Sport Grupo União Operária, também conhecido por “Operário de Santarém”, ou só “Operário”. 

Não obstante as ‘diferenças sociais’, a massa associativa do Operário ancorava-se nas classes mais humildes do campo e do operariado urbano, enquanto os adeptos dos Leões emergiam dos meios burgueses, englobando sobretudo profissões liberais, funcionários públicos e lavradores, pode dizer-se que foi sempre sadia a rivalidade entre ambos, tanto assim que viriam a associar-se num projeto comum.     

“Os Leões” tiveram na primeira fase da sua atividade desportiva, que suspenderam a 22 de Agosto de 1969, para aderir ao Projeto Desportivo desenvolvido naquele ano na cidade de Santarém (a) (ver nota ao fundo), uma carreira de grande dignidade, sendo dos mais consagrados clubes da zona centro do país, competindo muitas vezes em pé de igualdade com os melhores clubes da 2.ª e 3.ª divisões nacionais de todo o país, como o Torreense, o Caldas, o Olivais, o Oriental, o Barreirense, etc, tendo estado por duas ou três vezes muito perto de subir à 1.ª divisão nacional. Disputou designadamente em 1954 e 1956 as pules para a subida á I Divisão Nacional. 

O entusiasmo e a popularidade da época de 50 manteve-se por todo o tempo até ao ano de 1969, em que, como acima se disse, “Os Leões” aderiram ao Projeto Desportivo desenvolvido na cidade de Santarém, sob a égide do Governo Civil do Distrito de Santarém e da Câmara Municipal de Santarém (b), o qual visava a construção das infra-estruturas desportivas que faziam falta à cidade, e porque se batia há muitas décadas a população da cidade e do concelho, projeto esse consubstanciado num grande Complexo Desportivo a construir na zona do Choupal e Horta do Taré, a confinar com a estrada nacional, no qual se incluía o estado municipal, vários campos de treino, piscinas de competição, ginásio-sede, pistas de atletismo, polidesportivos diversos, etc. (c). Era impressivo ao tempo o grito dos adeptos: - «Vamos embora Leões»! 

Ao Projeto Desportivo de 1969 aderiram desde o primeiro momento o Sport Grupo Scalabitano “Os Leões”, o Sport Grupo União Operária e o Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio (vulgo ‘Caixeiros’). A Associação Académica de Santarém, ainda esteve presente nalgumas reuniões da ‘Comissão de Estudos’, entidade que desenvolveu e coordenou o projeto, mas escusou-se, ainda no princípio, com a alegação de que, mais que um clube desportivo, assumia ser essencialmente uma ‘associação de estudantes’ cuja atividade não se justificava que fosse suspensa.

A adesão ao Projeto Desportivo de 1969 foi aprovada pela Assembleia Geral do SGS “Os Leões” com 97 % de votos a favor. Na Assembleia Geral do SG União Operária, o projeto foi aprovado por unanimidade e aclamação de pé. Nos Caixeiros o projeto foi aprovado com 67 % de votos a favor. Foram seguramente as mais numerosas reuniões das Assembleias Gerais da vida dos três clubes.

O Projeto Desportivo de 1969 foi finalmente ratificado na noite de 22 de Agosto de 1969 pela Assembleia Magna que teve lugar no Pavilhão da Agricultura da Feira do Ribatejo, o qual estava literalmente cheio, bem mais de mil pessoas, a maior assembleia de cariz desportivo alguma vez realizada na cidade de Santarém. Infelizmente, por razões ínvias e seguramente ilegais, o Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio acabaria por não comparecer na Assembleia Magna, tendo aderido por conseguinte ao projeto apenas “Os Leões” e o “Operário”. 

O Projeto Desportivo de 1969, bem como o clube desportivo dele resultante, adotaram na Assembleia Magna a designação genérica de “União Desportiva de Santarém” (UDS), as cores vermelho e branco da cidade, como emblema também o brasão da cidade e a divisa: EX UNO VIRTUS, que significa «Na união é que está a virtude» ou «A virtude resulta da união».

O Projeto do ‘Complexo Desportivo do Choupal’ (1969/1971), não obstante ter sido aprovado a todos os níveis autárquicos e até pelo governo central, que o dotou com as primeiras tranches financeiras (que vieram mesmo para Santarém, mas aplicadas em fim diverso) para a construção da 1.ª fase do Estádio Municipal e do Ginásio-Sede;

Viria a ser completamente adulterado, esvaziado e inviabilizado, e até denegado hoje em dia, o mesmo acontecendo anos mais tarde ao Projeto homólogo do Complexo Turístico-Desportivo da Quinta do Mocho (1988/1992).           

Em face desta situação, perdidas completamente todas as esperanças de virem a ser cumpridas as promessas públicas proferidas pelas entidades oficiais em 1969; Passados que eram 42 anos (em 2011) sobre as ditas promessas de construção das infra-estruturas desportivas que faziam e continuam a fazer falta à cidade,

E depois da situação ter sido confirmada pela negativa, por declarações de 2010 proferidas de viva voz pelos responsáveis autárquicos numa audiência concedida aos órgãos sociais da UDS (d). 

Entenderam elementos ligados à antiga Comissão de Estudos e Coordenação de 1969 que não se justificava a continuação da suspensão da atividade desportiva do Sport Grupo Scalabitano “Os Leões” bem como do Sport Grupo União Operária, pelo que diligenciaram a reativação das duas coletividades, as quais estão já à presente data formal e legalmente reativadas (e), 

Tendo o Sport Grupo Scalabitano “Os Leões reiniciado já nesta altura a sua atividade desportiva com as secções de patinagem artística e futebol de veteranos (f) 

Notas:

(a). Esta resenha histórica do clube, visando fundamentalmente o seu ideário e património, foi coligida pelo último Presidente da Direcção da fase da vida do SGS “Os Leões” suspensa desportivamente em 22 de Agosto de 1969, personalidade que foi também Presidente da Comissão de Estudos e Coordenação do Movimento Desportivo da cidade de Santarém de 1969, projeto que culminou com a criação naquela data da União Desportiva de Santarém, de que o mesmo foi igualmente o primeiro Presidente da Direcção.
As notas de que a mesma se compõe são excertos de diversos artigos publicados pela entidade supra no Correio do Ribatejo, sobretudo no ano de 2007, os quais podem ser lidos naquele jornal e no blogue Scalabicastro, da mesma autoria.  

(b). Patente nas declarações do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém em entrevista ao jornalista Neves de Sousa, publicada na edição de 12 de Agosto de 1969 do Diário de Lisboa, a qual pode também ser lida no blogue Scalabicastro. 

(c). Ver borrão do anteprojeto respetivo editado no blogue Scalabicastro.

(d). Informação da entidade referida em (a), a qual foi também Presidente da Direcção da União Desportiva de Santarém no mandato de 2010 a 2012.

(e). Novos Estatutos registados em 2011 no RNPC.

(f). Ver o link atual dos Leões

Clubes de futebol de Santarém
Clubes de futebol fundados em 1911
Fundações em Portugal em 1911